Føderation har flere specialiseringer:
 Føderation
 Føderation (it)